Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010 (kobiety)
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010 (mężczyźni)